Отто-ле-Баг Отто-ле-Баґ (фр. Hottot-les-Bagues) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос. 
 Баг Баґ або Баг (англ. bug — жук) — сленгове слово, рівнозначне помилці, ваді або дефекту в програмі.

Жив. також
 Баге (значення)